34 Mistrzostwa Świata w Biathlonie zostały rozegrane w dniach 5 - 14 lutego 1999 w fińskim Kontiolahti. Na mistrzostwach po raz pierwszy w historii rozegrano bieg masowy, zaś zabrakło biegu drużynowego. Bieg indywidualny oraz bieg masowy zostały rozegrany w norweskim Oslo, z powodu zbyt niskich temperatur w Kontiolahti.

Mężczyźni

10 km sprint 

Data: 12 lutego 1999

12,5 km bieg pościgowy 

Data: 13 lutego 1999

20 km bieg indywidualny 

Data: 11 marca 1999

15 km bieg masowy 

Data: 13 marca 1999

4 × 7,5 km sztafeta 

Data: 14 lutego 1999

Kobiety

7,5 km sprint 

Data: 12 lutego 1999

10 km bieg pościgowy 

Data: 13 lutego 1999

15 km bieg indywidualny 

Data: 11 marca 1999

12,5 km bieg masowy 

Data: 13 marca 1999

4 × 7,5 km sztafeta 

Data: 14 lutego 1999

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1999 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1999 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1999 12.5 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 1999 15 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 1999 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1999 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1999 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1999 10 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 1999 12.5 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 1999 4x7.5 km Relay 

Mistrzostwa świata w biathlonie
1999 w sportach zimowych
Biathlon w Norwegii
Biathlon w Finlandii